Il doppio del torneo di tennis Poznań Challenger 1993, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Michiel Schapers e Daniel Vacek che hanno battuto in finale Cristian Brandi e Federico Mordegan 6-7, 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 João Cunha e Silva /  Francisco Montana (primo turno)
 Jon Ireland /  Donald Johnson (semifinali)

 Cristian Brandi /  Federico Mordegan (finale)
 Michiel Schapers /  Daniel Vacek (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Poznań Challenger 1993